La Temporada 1897 de la Liga Nacional fue la vigésimo segunda temporada de la Liga Nacional.

Los Boston Beaneaters lograron su séptimo campeonato en la liga.

Estadísticas

Véase también 
 Liga Nacional
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1897
Estados Unidos en 1897
Deporte en 1897